У́льбрихт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ульбрихт, Беата (1944—1991) — приёмная дочь Вальтера Ульбрихта;
 Ульбрихт, Вальтер (1893—1973) — государственный и политический деятель ГДР;
 Ульбрихт, Карин (род. 1956) — немецкая гребчиха;
 Ульбрихт, Лотта (1903—2002) — вторая супруга Вальтера Ульбрихта;
 Ульбрихт, Росс Уильям (род. 1985), также известный как Dread Pirate Roberts — владелец анонимной торговой площадки Silk Road.